Натуральне число 180
 180 рік до нашої ери
 180 рік нашої ери